Die Saison 2014/15 war die 35. Spielzeit der deutschen Schachbundesliga. Der Titelverteidiger OSG Baden-Baden gewann den zehnten Titel in Folge. Aus der 2. Bundesliga waren im Vorjahr der SSC Rostock 07 (Gruppe Nord), der USV TU Dresden (Gruppe Ost), der SK Schwäbisch Hall (Gruppe Süd) und der SC Hansa Dortmund (Gruppe West) aufgestiegen. Während Dresden, Schwäbisch Hall und Dortmund den Klassenerhalt erreichten, musste Rostock direkt wieder absteigen. Rein sportlich wären außerdem die Schachfreunde Berlin, die Sportfreunde Katernberg und der FC Bayern München abgestiegen. Da jedoch der Schachclub Eppingen seine Mannschaft zum Saisonende zurückzog und aus der Gruppe West der 2. Bundesliga kein Aufsteiger zur Saison 2015/16 gemeldet wurden, erreichten Berlin und (nach dem Verzicht Katernbergs) München noch den Klassenerhalt.
Zur Partie der Saison wurde die Gewinnpartie von Richárd Rapport (SV 1930 Hockenheim) gegen Alexander Donchenko (SC Hansa Dortmund) gewählt.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2014/15.

Organisation

Termine 
Die Doppelrunden fanden am 18./19. Oktober 2014, 8./9. November 2014, 6./7. Dezember 2014, 31. Januar/1. Februar 2015, 21./22. Februar 2015, 14./15. März 2015 und 11./12. April 2015 statt. Die Wettkämpfe der siebten Runde mussten bis zur vierten Doppelrunde gespielt werden. Drei Wettkämpfe dieser Runde fanden am 7. November 2014, vier am 5. Dezember 2014 und einer am 30. Januar 2015 statt.

Bedenkzeit 
Jeder Spieler hat seit der Saison 2014/15 100 Minuten Bedenkzeit für die ersten 40 Züge und 50 Minuten bis Partieende. Ab dem ersten Zug erhält jeder Spieler eine Zeitgutschrift von 30 Sekunden pro Zug bis zum Ende der Partie. Remisangebote vor dem 20. Zug sind untersagt. Ausgenommen sind Remisen durch dreimalige Stellungswiederholung.

Tabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisdienst beim Deutschen Schachbund

Einzelnachweise 

2014/15
Schachveranstaltung 2014
Schachveranstaltung 2015
Sportsaison 2014/15